Super Mario Bros. é um jogo do Nintendo Entertainment System.

Super Mario Bros. também pode ser:
Super Mario Bros. (filme), um filme inspirado no jogo
Super Mario Bros.: The Lost Levels (Super Mario 2 no Japão)
Super Mario Bros. 2 (Super Mario USA no Japão)
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. Deluxe
A série Mario como um todo
New Super Mario Bros.
Os protagonistas do jogo, Mario e Luigi.

Desambiguação